О царе Спарты см. Полидект (царь Спарты)

Полидект () — персонаж древнегреческой мифологии. Сын Магнета и морской нимфы, брат Диктиса. Царь острова Сериф.

Хотел посвататься к Гипподамии и просил привести ему лучших коней у всех друзей, включая Персея. Отправил Персея за головой Горгоны Медузы. Позже Персей превратил его в камень. Либо женился на Данае, когда её выбросило на берег и был воспитателем Персея.

Действующее лицо трагедии Эсхила «Полидект».

Также Полидект (Полидегмон) — эпитет Аида, с которым связано путешествие Персея.

Примечания 

Герои древнегреческих мифов
Мифы островов Эгейского моря
Персей (мифология)